Серби (серб. Срби) — південнослов'янський народ.

Села:
 Серби — Житомирська область, Звягельський район
 Серби — Одеська область, Подільський район

 Серби — колишня назва села Гонтівка Чернівецького району Вінницької області

Серби — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства